Broken Wings: Special Edition
Broken Wings: The Encore Collection
Broken Wings (EP)
Broken Wings (canção)

Desambiguação